Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 38001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 maja 1998 do 29 października 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

38001-38100

38101-38200

38201-38300

38301-38400

38401-38500

38501-38600

38601-38700

38701-38800

38801-38900

38901-39000

Przypisy 

Lista planetoid 038001-039000